Mnemozina, (grč. , Mnêmosúnê) u grčkoj mitologiji božica je pamćenja i majka Muza
 57 Mnemosyne, asteroid glavnog pojasa